Герардус ван Хан (, настоящее имя Дирк Буст Гипс (); 30 июля 1864 года, Дордрехт — , Гаага) — нидерландский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Биография 
Работал брокером, несколько лет жил в Роттердаме, в 1905 году переехал в Гаагу.

На Играх Хан участвовал в соревнованиях по стрельбе из армейского пистолета. В одиночном состязании он занял 6-е место, набрав 437 очков. В командном его сборная заняла третье место, выиграв бронзовые медали.

В различных источниках Хан упоминался как ван Хан () и ван Лан (). В списках позднего шведского историка Леннарта Дахллёфа () Хан упоминался как Герардус ван Хан (), откуда имя «Герардус ван Хан» попало во многие спортивные справочники. Настоящее имя спортсмена долгое время оставалось неизвестным, но в 2000 году нидерландский исследователь Энтони Бейкерк, потратив 40 лет на его поиск, заявил, что настоящее имя Хана — Дирк Буст Гипс (). Бейкерк нашёл имя Д. Бурс Гипс () в газете провинции Северный Брабант 1900 года, где был опубликован список участников «международного соревнования по стрельбе, организованного в Версале». По предположению Бейкерка, провинциальная газета упомянула соревнование стрелков, так как один из нидерландских стрелков, Антониус Боувенс, жил в 1900 году в столице Северного Брабанта Хертогенбосе. В дальнейшем Бейкерку удалось уточнить и подтвердить имя «Дирк Буст Гипс» в других источниках. По утверждению Бейкерка, в начале XX века стрелки часто использовали псевдонимы, когда участвовали в соревнованиях, и имена «Ван Хан» и «Ван Лан» были именно такими псевдонимами.

Примечания

Ссылки 
 Герардус ван Хан на сайте sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Стрелки Нидерландов
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года